Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Bahama's. IJsland heeft geen ambassade in de Bahama's.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Bahama's
IJslandse